Saint-Vincent-de-Paul – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda.
 Saint-Vincent-de-Paul – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy.